Tober ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Tober (1957–2022), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Benedikt Tober (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Erna Tober (* 1951), deutsche Kostümbildnerin und Bühnenbildnerin
 Katrin Axel-Tober (* 1976), deutsche Linguistin
 Klaus Tober (1950–1994), deutscher Maler und Grafiker
 Otto Tober (1882–1964), überwiegend beim Stummfilm tätiger deutscher Kameramann
 Ronnie Tober (* 1945), niederländischer Schlagersänger

Tober ist der Ortsname von:
 Tober (Gemeinde Passail), Katastralgemeinde und Ortschaft von Passail, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Tobler